Мансилья-Майор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Занимает площадь 14,56 км². Население — 351 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона